Quinsac (Dordogne)
 Quinsac (Gironde)